Туни́с (, ) — столица и крупнейший город Туниса. Административный центр одноимённого вилайета Тунис.

Этимология 
Происхождение топонима «Тунис» объясняется по-разному. Некоторые учёные относят его к финикийской богине — Танит (Tанут), так как многие древние города назывались в честь божеств-покровителей.

Согласно другой версии, название, возможно, происходит из берберского языка и в переводе означает — «лечь», «провести ночь», вероятно в значении «ночной лагерь» или «ночная остановка».

По имени города и государство получило то же название.

География 
Город расположен на берегу Тунисского залива Средиземного моря, за Тунисским озером. Соединён каналом и железной дорогой с портами Радес и Хальк-эль-Уэд (Ла-Гулет).

Город простирается вдоль прибрежной равнины и окружающих её холмов. В центре более современных построек (колониальной и постколониальной эпохи) расположен старый город — Эль-Медина. В состав города также входят пригороды Картаж с массово посещаемыми туристами руинами города Карфаген древнеримской эпохи, также туристический Сиди-Бу-Саид, Эль-Марса, Ля-Гуллет и другие. Тунис— столица и крупнейший город Туниса. Административный центр одноимённого вилайета Тунис. Население - 638 845 чел. (2014) Терриория Туниса составляет 212,63 км²

Климат 
Климат Туниса средиземноморский с сухим жарким летом и теплой дождливой зимой.

История 

Первое упоминание о городе датируется 814 годом до н. э., а старейшие из сохранившихся построек датируются XIII—XV веками.

В античное время, в окрестностях современного города располагался древний финикийский город Карфаген, являвшаяся столицей государства Карфаген и который был разрушен после Третьей Пунической войны с Римской республикой.

Во время арабской весны в 2011 году в городе вводился комендантский час.

Экономика 
Город является экономическим центром страны. В городе и пригородах развиты химическая, строительная, текстильная и пищевая промышленность.

Транспорт 

Город обслуживает международный аэропорт Тунис-Карфаген. Столица связана с другими городами страны Тунисской железной дорогой и автотрассами. В городе действуют морской порт, железнодорожный вокзал, несколько автовокзалов междугородных автобусов и красно-полосатых междугородных маршрутных такси (т. н. луажей) для соответствующих разных направлений.

C 1985 года работает сеть современного высокопровозного многовагонного скоростного Тунисского трамвая (на французском языке трамвайная сеть города называется «Métro», хотя метрополитеном она не является). Помимо трамвая, город и некоторые пригороды обслуживает связанный с ним пригородно-городской поезд TGM. Городской транспорт также представлен автобусами (в том числе сочленёнными), сине-полосатыми маршрутными такси-луажами и такси.

Города-побратимы 
Отношения побратимства установлены между Тунисом и следующими городами:

  Амман, Иордания
  Джидда, Саудовская Аравия
  Доха, Катар
  Кёльн, Германия
  Кувейт, Кувейт
  Лиссабон, Португалия
  Марсель, Франция
  Маскат, Оман
  Монреаль, Канада
  Москва, Россия
  Париж, Франция
  Прага, Чехия
  Рабат, Марокко
  Рим, Италия
  Стамбул, Турция
  Рио-де-Жанейро, Бразилия
  Сантьяго, Чили
  Стокгольм, Швеция
  Ташкент, Узбекистан
  Триполи, Ливия

Известные уроженцы 
 Антонио Корпора (1909—2004) — итальянский художник.
 Ибн Хальдун (1332—1406) — арабский учёный, экономист, открыл огромное количество фундаментальных понятий экономики. Ещё до Адама Смита им была открыта ценность и необходимость разделения труда. Он опередил Давида Рикардо в открытии трудовой теории стоимости и до Джона Кейнса рассмотрел роль государства в стабилизации экономики.

См. также 
 Тунис (вилайет)

Примечания

Литература 
 
 

Порты Средиземного моря